Bessines : commune française, située dans le département des Deux-Sèvres
 Bessines-sur-Gartempe : commune française, située dans le département de la Haute-Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France